LEN Liga prvaka  (eng. LEN Champions League) za 2018./19. je pedeset i šesto izdanje elitnog europskog vaterpolskog natjecanja. Branitelj naslova bio je grčki klub "Olympiakos" iz Pireja.  
Natjecanje je započelo 13. rujna 2018. prvim utakmicama skupina prvog kruga kvalifikacija, a završni turnir je održan 6. – 8. lipnja 2019. u Hannoveru.

Svoj prvi ikada naslov iznenađujuće je osvojio mađarski klub "Ferencváros" pod nazivom "FTC Telekom" iz Budimpešte. U skupini su završili tek četvrti, a prvi put uopće nastupili su na završnom turniru i odmah otišli do kraja. Naslov prvaka Europe osvojili su: Andras Gardonyi, Tamas Sedlmayer, Mark Kallay, Zoltan Pohl, Márton Vámos, Tamas Mezei, Toni Nemet, Slobodan Nikić, Nikola Jakšić, Aaron Younger, Dénes Varga, Szilard Jansik, Stefan Mitrović, Soma Vogel, Miklos Gor-Nagy, Bendeguz Beliczay, Bence Boroczky, David Gal, Márton Irmes, Miklos Jokai, Mark Kis, Mark Lampert, Norbert Madaras, Andras Turnai, Dániel Varga i trener Zsolt Varga.

Sudionici

Sudionici glavne runde 

 
 - izravno kvalificirani u glavnu rundu 
 - sudionici glavne runde prolaskom kvalifikacija

Eliminirani u kvalifikacijama 

 - nastavili natjecanje u LEN Eurokupu

Kvalifikacije

Prvi krug 
Igrano kroz dva turnira koja su održana od 13. do 16. rujna 2018. Prve četiri momčadi iz svake skupine su se plasirale u drugi krug kvalifikacija. 

 - prošli u drugi krug kvalifikacija

Skupina A 
Igrano u Brașovu, Rumunjska. 

 Ljestvica

 Rezultati

Skupina B 
Igrano u Strasbourgu, Francuska.  

 Ljestvica

 Rezultati

Drugi krug 
Igrano kroz četiri turnira koja su održana od 28. do 30. rujna 2018. Prve dvije momčadi iz svake skupine su se plasirale u treći krug kvalifikacija. 

 - prošli u treći krug kvalifikacija

Skupina C 
Igrano u Herceg Novom, Crna Gora.  

 Ljestvica

 Rezultati

Skupina D 
Igrano u Sabadellu, Španjolska.  

 Ljestvica

 Rezultati

Skupina E 
Igrano u Oradei, Rumunjska. 

 Ljestvica

 Rezultati

Skupina F 
Igrano u Aix-les-Bains, Francuska. 

 Ljestvica

 Rezultati

Treći krug 
Utakmice trećeg kruga kvalifikacij su igrane 6. i 10. listopada 2018. Pobjednici susreta se plasiraju u Glavnu rundu Lige prvaka, dok poraženi nastavljaju natjecanje u Eurokupu.

 - prošli u Glavnu rundu Lige prvaka

Glavna runda 
Glavna runda (engl. Preliminary Round) se igra u dvije skupine po osam momčadi dvokružnim liga-sustavom (14 kola). Utakmice su na rasporedu od 17. listopada 2018. do 15. svibnja 2019. 
Najsupješnijih osam klubova prolazi na završni turnir (Final eight).

 - plasirali se na završni turnir

Skupina A 
 

 Rezultati
Ažurirano: 15. svibnja 2019. 

 Skupina B 

 Rezultati Ažurirano: 15. svibnja 2019.

Završni turnir 

Final eight turnir na rasporedu od 6. do 8. lipnja 2019. u Hannoveru, Njemačka. 

 Razigravanje za 5. – 8. mjesto

Unutrašnje poveznice 
 LEN Liga prvaka 
 LEN Euro Cup 2018./19.

Vanjske poveznice 
 len.eu - Službena stranica LEN-a 
 LEN Liga prvaka 2018./19., rezultati i raspored  
 len.eu - klupska vaterpolo natjecanja

Izvori 
 
 LEN Liga prvaka 2018./19., rezultati  
 LEN Liga prvaka 2018./19., ljestvice skupina  
 LEN Liga prvaka 2018./19., sastavi momčadi  
 len.eu, Termini natjecanja LEN Lige prvaka 2018./19., preuzeto 25. listopada 2018. 
 

2018-19